Кили́ни () — село в Греции, на западе Элиды, на северо-западе Пелопоннеса, на побережье Ионического моря, у мыса Килини на , отделяющем заливы Килиниос и Хелонитис, к западу от административного центра общины, города Лехена, в 47 км к северо-западу от Пиргоса. Расположено на высоте 5 метров над уровнем моря. Относится к общине (диму) Андравида-Килини в периферийной единице Элиде в периферии Западной Греции. Килини является главным портом Элиды, который связан паромным сообщением с островами Закинф и Кефалиния. Население 631 человек по переписи 2011 года.

В селе находилась железнодорожная станция   — Килини, закрытой в 1993 году.

История 
Древний город Киллена () находился возле города Лехена и служил гаванью и корабельной верфью для города Элиды, от которого отстоял на 120 стадий. Упоминается Гомером. Павсаний сообщал, что назван город по имени некоего аркадянина. Основатели города пришли с горы Киллена Гермес и принесли оттуда культ Гермеса. Павсаний во II веке н. э. сообщал о жителях Киллены, которые поклонялись Гермесу в виде статуи фаллоса, а также о святилищах Асклепия и Афродиты. Фукидид сообщал, что керкиряне сожгли корабельную верфь элейцев Киллену за помощь коринфянам кораблями и деньгами. Киллена служила сборным пунктом пелопоннесских кораблей. В Киллену сбежал из Фурий Алкивиад.

По древнему укреплённому портовому городу Киллена был назван залив Килиниос (Килленский залив).

В эпоху франкократии поблизости находился процветающий порт Кларенца, главный порт и торговый центр Ахейского княжества. Важным памятником того времени является сохранившийся замок Клермон в окрестностях Килини, построенный в начале XIII века князем Жоффруа I де Виллардуэном.

Сообщество Килини 
После создания королевства Греция, в 1835 году создана община (дим) Килини (). Община упразднена и сообщество () создано в 1912 году (). В сообщество входит необитаемый островок Кафкалида. Население 631 человек по переписи 2011 года. Площадь 4,75 квадратных километров.

Население

Примечания 

Элида
Населённые пункты Греции